Il Campeonato Brasileiro Série A 2007 (in italiano Campionato Brasiliano Serie A 2007) è stato la 37ª edizione del massimo campionato brasiliano di calcio.

Formula 
Girone all'italiana con partite di andata e ritorno. Vince il campionato la squadra che totalizza più punti, retrocedono in Série B le ultime 4 classificate.

Partecipanti

Risultati

Classifica finale

Capoliste solitarie 
 3ª giornata: 
 4ª giornata: 
 6ª giornata: 
 7ª giornata: 
 Dalla 8ª alla 16ª giornata: 
 Dalla 17ª alla 38ª giornata:

Verdetti 
 San Paolo campione del Brasile 2007 e qualificato per la Coppa Libertadores 2008 e la Coppa Sudamericana 2008.
 Santos, Flamengo, e Fluminense qualificati per la Coppa Libertadores 2008.
 Cruzeiro qualificato per i preliminari della Coppa Libertadores 2008.
 Grêmio, Palmeiras, Atlético Mineiro, Botafogo, Vasco da Gama, Internacional e Atlético Paranaense qualificati per la Coppa Sudamericana 2008.
 Corinthians, Juventude, Paraná e América de Natal retrocessi in Série B.

Classifica marcatori

Note

Voci correlate 
 Campeonato Brasileiro Série B 2007
 Coppa del Brasile 2007

Altri progetti

Collegamenti esterni 
  Risultati e referti sul sito ufficiale della CBF (versione archiviata)
 

Calcio nel 2007
2007